15 МИР Плевен (или 15 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Плевен.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Плевен, при 37,96 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Плевен
Област Плевен